Chartres est une commune française, préfecture du département d'Eure-et-Loir, dans la région Centre.
 Chartres-de-Bretagne est une commune française d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.
 est un hameau de l'île occidentale des Malouines.

Patronyme 

 Antoine Chartres (1903-1968), peintre français ;
 Étienne de Chartres, chevalier du  ;
 François Langlois dit Chartres ou « Ciartres », éditeur, marchand d'estampes, peintre et libraire français ;
  ;
 Hector de Chartres (- 1418), Grand maître des eaux et forêts de Normandie et Picardie ;
 Regnault de Chartres (1380-1444), archevêque-duc de Reims, pair sous Charles VI ;
 Richard Chartres (1947- ), évêque anglican.

Mademoiselle de Chartres 
 Marie Anne d'Orléans (1652-1656) ;
 Élisabeth-Charlotte d'Orléans (1676-1744) ;
 Adélaïde d'Orléans (1698-1743) ;
 Louise Diane d'Orléans (1716-1736) ;
 Françoise d'Orléans (1777-1782) ;
 La Princesse de Clèves (fiction).

Voir aussi 
 École de Chartres ;
 Fort de Chartres dans l'Illinois, États-Unis ;
 Fulbert de Chartres, évêque de Chartres à partir de 1006 ;
 Gare de Chartres ;
 Pavillon de Chartres à Paris ;
 .